een indianentent (zie aldaar)
 Wigwam (band), een Finse progressieve-rockband die vooral in de jaren 70 succesvol was